Le terme Vanil désigne un sommet rocheux. En Suisse romande il a donné nom à plusieurs sommets :
 Vanil Noir ;
 Vanil Blanc ;
 Vanil Carré ;
 Vanil d'Arpille ;
 Vanil du Van ;
 Vanil des Artses ;
 Vanil de l'Aille ;
 Vanil de l'Ardille ;
 Vanil de la Monse ;
 Vanil du Croset ;
 Vanil des Cours ;
 Vanil de l'Ecri.
 vanil de l'arche ;
 vanil de la gobette ;

Homonymie de toponyme
Toponymie suisse